Die Scottish Football League Premier Division wurde 1992/93 zum 18. Mal ausgetragen. Es war zudem die 96. Austragung einer höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in der der Schottische Meister ermittelt wurde. In der Saison 1992/93 traten 12 Vereine in insgesamt 44 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils zweimal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Glasgow Rangers gewannen zum insgesamt 43. Mal in der Vereinsgeschichte die schottische Meisterschaft. Die Gers qualifizierten sich als Meister für die Champions League Saison-1993/94. Als unterlegener Pokalfinalist, qualifizierte sich der FC Aberdeen für den Europapokal der Pokalsieger. Der dritt-, viert- und fünftplatzierte Celtic Glasgow, Dundee United und Heart of Midlothian qualifizierten sich für den UEFA-Pokal.

Der FC Falkirk und Airdrieonians FC stiegen am Saisonende in die First Division ab. Mit 34 Treffern wurde Ally McCoist von den Glasgow Rangers Torschützenkönig.

Vereine

Statistik

Abschlusstabelle

Die Meistermannschaft der Glasgow Rangers 
(Berücksichtigt wurden alle Spieler mit mindestens einem Einsatz)

Siehe auch 
 Dundee Derby
 Edinburgh Derby
 New Firm
 Old Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Premier Division

Weblinks 
 Scottish Premier Division 1992/93 bei statto.com
 Scottish Premier Division 1992/93 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1992/93
1992 93